Вблизи середины чешуйчатой части затылочной кости находится наружный затылочный выступ, высшая точка которого называется инионом. Инион является наиболее заметным выступом выступа, который расположен в задне-нижней (задней нижней) части черепа человека. К ней прикрепляются выйная связка и трапециевидная мышца .

Инион (ἰνίον, iníon, по-гречески затылочная кость) используется в качестве ориентира в системе 10-20 при записи электроэнцефалографии (ЭЭГ). Латерально от нее с обеих сторон отходит верхняя выйная линия, а над ней слабо выраженная самая высокая выйная линия.

Изучение анатолийских останков XVI века показало, что внешний затылочный выступ статистически имеет тенденцию быть менее выраженным у женских останков.

Дополнительные изображения

См. также 

 Внутренний затылочный выступ
 Затылочный пучок

Примечания 
This article incorporates text in the public domain from page 185 of the 20th edition of Gray's Anatomy (1918)

Ссылки 

 
 https://web.archive.org/web/20071223042432/http://www.upstate.edu/cdb/grossanat/hnsklatob1.shtml
Череп